Název Carlton nese více sídel:

 Carlton (Alabama)
 Carlton (Georgie)
 Carlton (Kansas)
 Carlton (Minnesota)
 Carlton (New York)
 Carlton (Oregon)
 Carlton (Texas)
 Carlton (Washington)
 Carlton (Wisconsin)

budovy
 Carlton – vila z roku 1897 v Karlových Varech, původně zvaná Kensington